El término perfectos desconocidos puede hacer referirse a:
 Perfectos desconocidos, película italiana de 2016 dirigida por Paolo Genovese;
 Perfectos desconocidos, película española de 2017 dirigida por Álex de la Iglesia;
 Perfectos desconocidos, película mexicana de 2018 dirigida por Manolo Caro;